Die Fußball-Amateurliga Rheinland 1956/57 war die 5. Saison der 1. Amateurliga, dem Vorgänger der Verbandsliga Rheinland, auch Rheinland-Liga genannt. Diese Liga stellte bis 1963 den Unterbau zur II. Division Südwest dar und war somit in der Gesamtligen-Hierarchie drittklassig. Es war die 1. Saison, in der die Liga mit zwei Spielstaffeln Ost und West spielte. Zwischen den beiden Staffelsiegern wurde der Rheinlandmeister ermittelt.

Abschlusstabellen 
Rheinlandmeister wurde Germania Metternich nach einem Sieg gegen West-Meister FC Bitburg. Anschließend schafften die Metternicher durch einen zweiten Platz in der Aufstiegsrunde zur II. Division Südwest auch den Aufstieg. Der TuS Diez, die Sportfreunde Herdorf II, der SV Trier-West und der TuS Konz mussten nach dieser Saison in die 2. Amateurliga absteigen.

Für die nachfolgende Saison 1957/58, kamen als Aufsteiger aus den 2. Amateurligen:
 in die Staffel West: TuS Mosella Schweich
 in die Staffel Ost: SSV Heimbach-Weis, VfB Wissen
Für die nachfolgende Saison 1957/58, kamen als Absteiger aus der II. Division in die Staffel Ost die Sportfreunde Herdorf.

Der SC Moselweiß wechselte nach der Saison in die Staffel West.

Staffel Ost

Staffel West

Staffelendspiel 
Das Staffelendspiel gewann Germania Metternich relativ deutlich mit 9:1 gegen den FC Bitburg. Damit stieg Metternich zur kommenden Spielzeit in die zweitklassige II. Division auf.

|}

Weblinks 
 Ehrentafel Rheinlandmeister bei D.S.F.S

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1956/57
1956